«Принц Гомбургский» () — историческая мелодрама итальянского режиссёра Марко Беллоккьо по драме «Принц Фридрих Гомбургский» немецкого драматурга, поэта и прозаика Генриха фон Клейста. Премьера фильма состоялась 8 мая 1997 года в рамках Каннского кинофестиваля.

Сюжет 
Дерзкий молодой принц Гомбургский вопреки приказу командира атакует шведов. Несмотря на победу, курфюрст Бранденбурга утверждает, что принц представляет опасность для армии и приговаривает его к смертной казни. Принц, отчаянно цепляясь за жизнь, умоляет смилостивиться над ним. Однако, получив помилование, он передумывает и решает, что заслуживает расстрела за своё непослушание. Удовлетворённый тем, что принц возмужал, курфюрст дарует ему жизнь и руку своей племянницы Наталии.

В ролях

Награды и номинации 
 1997 — Номинация на «Золотую пальмовую ветвь» 50-го Каннского кинофестиваля — Марко Беллоккьо
 1997 — Номинация на «Золотого Хьюго» Международного кинофестиваля в Чикаго за лучший фильм — Марко Беллоккьо
 1997 — Премия «Давид ди Донателло»:
 номинация на лучшего оператора — Джузеппе Ланчи
 номинация на лучшего композитора — Карло Кривелли
 1997 — Премия «Золотой глобус» (Италия) за лучший фильм — Марко Беллоккьо
 1997 — Премия «Серебряная лента» Итальянской национальной ассоциации киножурналистов:
 номинация на лучший сценарий — Марко Беллоккьо
 номинация на лучшего оператора — Джузеппе Ланчи
 номинация на лучшего художника-постановщика — Джантито Буркьелларо
 1997 — Кинофестиваль в Сиджесе: номинация на лучший фильм — Марко Беллоккьо
 1998 — Премия «Ciak d'oro» (Италия):
 лучший художник-постановщик — Джантито Буркьелларо
 лучший художник по костюмам — Франческа Сартори
 номинация на лучшего актёра второго плана — Тони Берторелли
 номинация на лучшего мантажёра — Франческа Кальвелли

Саундтрек 

Саундтрек к фильму выпущен в 1997 году под лейблом «CAM».

Список композиций

Примечания

Ссылки 

 Heinrich Von Kleist’s the Prince of Homburg
 IL PRINCIPE DI HOMBURG DI HEINRICH VON KLEIST
 Le prince de Hombourg - la critique du film
 «Le Prince de Hombourg» de Marco Bellocchio – Le bel endormi
 LE PRINCE DE HOMBOURG (1997)
 DER PRINZ VON HOMBURG
 Le Prince de Hombourg — Marco Bellocchio (1997)
 О фильме на сайте mubi.com

Фильмы 1997 года
Фильмы Марко Беллоккьо
Фильмы Италии 1997 года
Фильмы Rai